Myriapora är ett släkte av mossdjur. Myriapora ingår i familjen Myriaporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Myriapora